Universidad Católica (spanisch: katholische Universität) bezeichnet:
 verschiedene Katholische Universitäten 
 CD Universidad Católica, ein Sportverein aus Santiago de Chile
 Universidad Católica del Ecuador, ein Fußballverein aus Ecuador